64. Mistrzostwa Krajów Bałkańskich w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 2 i 3 lipca 2011 w Sliwenie (na Stadionie Hadżiego Dimityra), w Bułgarii.

W imprezie wystartowali zawodnicy z 10 krajów skupionych w Związku Lekkoatletycznym Krajów Bałkańskich – były to Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Grecja, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Rumunia oraz Turcja.

Trzecie miejsce w pchnięciu kulą mężczyzn zajął Mołdawianin Ivan Emilianov, jednak jego wynik (19,38) został anulowany z powodu dyskwalifikacji za doping.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Bułgarii
2011
Sport w Sliwenie
2011 w Bułgarii